Кита-ку:
 Кита-ку — один из 23 специальных районов Токио.
 Кита-ку — северный район города Кобе в Японии.
 Кита-ку — район города Ниигата префектуры Ниигата в Японии.
 Кита-ку — район города Киото префектуры Киото в Японии.
 Кита-ку — один из четырёх районов города Окаяма префектуры Окаяма в Японии.

См. также 
Статьи, начинающиеся с Кита